Montmorillon és un municipi francès, situat al departament de la Viena i a la regió de la Nova Aquitània.

Població 

Des de l'any 2000 és una vila del llibre que forma part de la "Fédération des villages du livre en France", on les vuit "villages du livre" s'han reagrupat des de l'any 2012.

Referències 

Municipis de la Viena